19-й чемпионат Европы по баскетболу проходил на баскетбольных площадках Югославии с 7 июня по 15 июня 1975 года. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. Чемпионом стала сборная Югославии (2-й титул). Результаты группового раунда между собой учитывались в классификационном и финальном раундах.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Классификационный раунд

Финальный раунд

Итоговая таблица

Символическая сборная 
  Сергей Белов
  Дражен Далипагич
  Уэйн Брабендер
  Крешимир Чосич
  Атанас Голомеев

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1975 года

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1975 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы 1975 на сайте ФИБА-Европы

 
1975 год в баскетболе
Июнь 1975 года
Спорт в Югославии в 1975 году
Международные соревнования по баскетболу в Югославии
Чемпионаты Европы в Югославии